A Irmandade Odinista do Sagrado Fogo é uma organização religiosa Heathen latino americana da religião odinista de vertente tribalista voltada para reavivamento da cultura visigoda. 

Foi fundada no dia 21 de dezembro de 1997 e seus primeiros focos foram o Brasil e México. 

A teologia da IOSF é baseada nas ideias tribais de Else Christensen e no tribalismo heathen do Hoen Falker. 

A IOSF é possivelmente a primeira organização heathen do Brasil e a pioneira no mundo a trabalhar com o reavivamento gótico heathen.

História
Segundo o próprio site da IOSF:

Segundo o Cientista da religião Dannyel Teles de Castro, que estudou a IOSF através de um de seus clãs, a Irmandade Odinista do Sagrado Fogo é uma organização Odinista Tribal que busca uma conexão com a ancestralidade dos povos ibéricos, principalmente com os Visigodos.

Teologia

A Teologia da IOSF se baseia nos conceitos da cosmovisão de Else Christensen junto aos pensamentos Tribalista de Hoen Falker, de como deve funcionar uma organização heathen tribal, mas focado na cultura visigótica.

Tribalismo Visigodo
O tribalismo visigodo é uma vertente do Heathenry criada pela IoSF

Neopaganismo germânico